Balzaretti, apellido, puede referirse a:

  Federico Balzaretti, futbolista italiano; o
  Fernando Balzaretti, actor mexicano.